Een luchtslag is een gevecht in de lucht tussen gevechtstoestellen van vijandige legers of groepen strijders.

Ontstaan
De eerste luchtslagen werden geleverd tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
De bekendste luchtslag is de Battle of Britain (1940).

Krijgskunde